gromada Siemiechów (1954–1961) (powiat tarnowski)
 gromada Siemiechów (1962–1972) (powiat tarnowski)